Valencia kan henvise til følgende artikler:

 Valencia – storby i Spanien, Spaniens tredjestørste by
 Valencia (region) – region i Spanien, hvor Valencia (spansk by) er hovedby
 Valencia (provins) – provins i den spanske region Valencia
 Valencia CF (i daglig tale ofte bare Valencia) – spansk fodboldklub fra byen Valencia
 Valencia, Venezuela, storby i Venezuela

For flere betydninger af ordet se den engelske Wikipedia.